Kenilworth – miejscowość w hrabstwie Warwickshire w Anglii
 Kenilworth Castle – zamek wokół którego powstała miejscowość
 Kenilworth – miejscowość w Australii, w Queensland
 Kenilworth – miejscowość Republice Południowej Afryki
 Kenilworth – przedmieście Johannesburga w Republice Południowej Afryki
Inne:
 Kenilworth – powieść napisana w 1821 przez Sir Waltera Scotta.

Miejscowości w USA:
 Kenilworth – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Kenilworth – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Union
 Kenilworth – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester
 Kenilworth – jednostka osadnicza w stanie Utah, w hrabstwie Carbon